Otto Wagner peut désigner :

 Otto Wagner (1841-1918), architecte autrichien ;
 Otto Wagner (1902-1974), militaire tchécoslovaque, Compagnon de la Libération.